Antonio Espinosa puede referirse a:

Antonio de Espinosa (1526), impresor español.
Antonio Espinosa de los Monteros (1732), impresor y grabador español.
Antonio Espinosa Cerrato (1959), político español.